Diese Liste nennt die Staatssekretäre im Finanzministerium von Hessen.

Finanzen/Hessen
Staatssekretär (Hessen)